Жиров — російське прізвище.

Відомі носії:
 Жиров Андрій Васильович (*1971) — російський футболіст, захисник, та російський футбольний тренер.
 Жиров Василь Валерійович (*1974) — казахський боксер, олімпійський чемпіон.
 Жиров Сергій Вікторович (1986—2022) — український військовик, лейтенант.

Див. також 
 Жиров — село у повіті Мехедінць в Румунії.

Російські прізвища